Plusieurs villes ou communes, surtout en France, possèdent une rue des Cordeliers (ou encore un autre type de voirie). Cet odonyme religieux a son origine dans l’ancienne présence d’un couvent de Cordeliers dans le quartier concerné. ‘Cordelier’ est le nom populaire donné (en France) aux ‘Frères mineurs de l'Observance’, une branche de l’Ordre franciscain. En 1897 les ‘Observants’ (ou ‘Cordeliers’) fusionnèrent avec d’autres branches pour former l’Ordre des frères mineurs' [OFM], dont les membres sont aujourd'hui connus sous le nom de ‘Franciscains’.

en  
Rue des Cordeliers, à Aix-en-Provence ;
Rue des Cordeliers, à Amiens ;
Rue des Cordeliers, à Bayeux ;
Rue des Cordeliers, à Bayonne ;
Passage des Cordeliers, à Bourg-en-Bresse ;
Rue des Cordeliers, à Caen ;
Rue des Cordeliers, à Clermont-Ferrand ;
Rue des Cordeliers, à La Rochelle ;
Rue des Cordeliers, à Meaux ;

Rue des Cordeliers, à Montpellier ;
Rue des Cordeliers, à Nancy ;
Rue des Cordeliers, à Nantes ;
Rue des Cordeliers à Paris, une ancienne voie parisienne devenue Rue de l'École-de-Médecine ;
Rue des Cordeliers, à Pau ;
Rue des Cordeliers, à Sarlat-la-Canéda ;
Rue des Cordeliers, à Senlis ;
Rue des Cordeliers, à Soissons ;
Rue des Cordeliers, à Tours.

Voir aussi :
Rue des Cordelières, à Paris.

Cordeliers
Ordre des Frères mineurs
Cordeliers